Провайдер (от ) — компания, поставщик каких-либо услуг.
 Интернет-провайдер.
 Сервис-провайдер.
 Хостинг-провайдер.
 Провайдер услуг мобильной коммерции.
 Провайдер платёжных сервисов.
 «Provider» («Кормилец семьи») — одна из серий телесериала «Ангел».
Провайдер (provider) - вспомогательное приспособление, позволяющее точнее провести какое-либо действие. Например, приспособление которое помогает контролировать точное проведение иглы или других медицинских инструментов при хирургических операциях.

См. также 
 Оператор универсальных услуг связи